Budućnost (w języku serbsko-chorwackim przyszłość) – nazwa własna wielu klubów sportowych w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i Serbii.

Bośnia i Hercegowina 
 FK Budućnost Banovići

Czarnogóra

Budućnost Podgorica 
 FK Budućnost (piłka nożna)
 KK Budućnost (koszykówka)
 OK Budućnost (piłka siatkowa)
 ŽRK Budućnost (piłka ręczna)

Serbia 
 Budućnost Banatski Dvor
 Budućnost Valjevo